Mayenfisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mayenfisch (1882–1957), Schweizer Bankier, Kunstsammler und Mäzen
 Karl von Mayenfisch (1803–1877), preußischer Kammerherr und Kunstsammler